Кирил Видински  може да се отнася за:
 Кирил I Видински, митрополит на Вселенската патриаршия
 Кирил Видински и по-рано Кирил Скопски (1833 – 1914), митрополит на Българската екзархия
 Кирил Видински (1905 – 1994), командир на Търговищкия партизански отряд, генерал от Българската народна армия